Adrián Woll (1795-1875) – militare e mercenario francese
Balthasar Woll (1922-1996) – militare tedesco
Deborah Ann Woll (1985) – attrice statunitense
Felicitas Woll (1980) – attrice tedesca